Arto Halonen (né en 1964), réalisateur de film documentaire finlandais ;
 Niilo Halonen (né en 1940), sauteur à ski finlandais ;
 Pekka Halonen (1865 - 1933), peintre finlandais ;
 Tarja Halonen (née en 1943), femme d'État finlandaise.